Sechs Kriegsschiffe der Royal Navy wurden auf den Namen HMS Rodney getauft, mindestens fünf davon nach Admiral George Brydges Rodney.

 Die erste Rodney war ein Kutter von 1759.
 Die zweite Rodney war eine Brigg mit 16 Kanonen, in Dienst gestellt 1781 und am 23. Januar 1782 bei Demerara von den Franzosen gekapert.
 Die dritte Rodney war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, vom Stapel gelassen 1809, 1827 zur Razee umgebaut und Greenwich genannt, 1836 verkauft.
 Die vierte Rodney war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 92 Kanonen, vom Stapel gelassen 1833, 1860 auf Schraubenantrieb umgerüstet, 1884 verschrottet.
 Die fünfte Rodney war ein Schlachtschiff, vom Stapel gelassen 1884, 1909 verkauft.
 Rodney war der geplante Name eines Schlachtkreuzers der Admiral-Klasse, 1916 geordert, der Bau wurde 1917 unterbrochen und 1918 komplett eingestellt
 Die sechste Rodney war ein Schlachtschiff von 1925, diente im Zweiten Weltkrieg und wurde 1948 verschrottet.

Literatur 
 

Rodney